Feriel Choukri – pallamanista algerina
 Mohamed Choukri – scrittore marocchino
 Moustapha Choukri – calciatore marocchino, centrocampista
 Yassin Choukri – giurista canadese